Gezegde (taalkunde), ook predicaat genoemd
 Predicaat (titel) (voor edellieden en onderscheiden bedrijven)
predicaat Koninklijk
predicaat Hofleverancier

Zie ook 
 Predicatenlogica, een soort van wiskundige logica
 Predicatieve bepaling, een term uit de (Latijnse) grammatica